Mistrzostwa Świata w Saneczkarstwie 1962 – siódma edycja mistrzostw świata w saneczkarstwie, rozegrana w 1962 roku w Krynicy. W tym mieście mistrzostwa odbyły się już drugi raz (wcześniej w 1958). Były to drugie i jednocześnie ostatnie mistrzostwa przeprowadzone w Polsce. Rozegrane zostały trzy konkurencje: jedynki kobiet, jedynki mężczyzn oraz dwójki mężczyzn. W tabeli medalowej najlepsze było NRD.

Wyniki

Jedynki kobiet

Jedynki mężczyzn

Dwójki mężczyzn

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w saneczkarstwie
1962 w sportach zimowych